Тамаша — имя собственное. Может означать
 Тамаша — женское имя.
 Тамаша («Представление») — башкирский художественно-публицистический журнал.
 Тамаша — телевизионная юмористическая шоу-программа на казахском языке, выходившая на казахском телевидении в 1978—2008 годах.